Aleksander Ekielski (1806–1858) – oficer Wojska Polskiego
 Eustachy Wojciech Ekielski (1804–1870) – notariusz i historyk
 Napoleon Ekielski (1810–1891) – publicysta i poeta
 Rafał Ekielski (1898–1969) – inżynier i konstruktor
 Władysław Ekielski (1855–1927) – architekt